Indonesië
 Karangkobar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Karangkobar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java